Il campionato di Serie A2 di pallacanestro maschile 1975-1976 è stato il secondo organizzato in Italia sotto questa definizione dalla Lega Basket. Era il secondo livello del 54º campionato italiano. .

Stagione regolare

Risultati

Classifica

Seconda Fase

Poule classificazione 
Le prime di due di ogni girone vengono ammesse alla Serie A1 1976-77, le classificate dal 3 al 7º Posto sono ammesse alla Serie A2 1976-77, le ultime di ogni girone retrocedono in Serie B.

Poule classificazione A

Risultati

Classifica

Spareggio salvezza

Poule classificazione B

Risultati

Classifica

Spareggi salvezza

Note 

Pallacanestro nel 1975
Pallacanestro nel 1976
1975-1976